Scree (englisch „Schutthalde“) steht für:

 Scree Cove, Antarktika
 Scree Gap, Südgeorgien
 Scree Peak, Antarktika

Siehe auch:
 Scree-Test, statistisches Verfahren